Сталин може да се отнася за:
 Йосиф Сталин – ръководител на Съюза на съветските социалистически републики от 1924 до 1953 г.
 име на град Варна от 20 декември 1949 г. до 20 октомври 1956 г.
 име на град Брашов в Румъния от 8 септември 1950 г. до 24 декември 1960 г.
 име на кметство Хансен в провинция Онтарио, Канада до 1986 г.
 име на връх Мусала от 1949 до 1962 г.